Редлендс (Redlands) — название нескольких населённых пунктов в США:

 Редлендс — город в штате Калифорния.
  — статистически обособленная местность в штате Колорадо.